Arató Pál (1914–1987) zongoraművész
Arató Pál (1914–1993), jezsuita szerzetes, egyháztörténész, bibliográfus

Álnévként
 Arató Pál - Auer Pál egyik írói álneve